Molekulska formula -{C23H30N2O5}- se može odnositi na:

 7-Hidroksimitraginin
 Mitraginin pseudoindoksil